MUSK () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 869 амінокислот, а молекулярна маса — 97 056.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, рецепторів, м'язових білків, білків розвитку, тирозинових протеїнкіназ, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном магнію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Тирозинкіназні рецептори